Mihăileni se poate referi la una din următoarele:

 Localități din România:
 Mihăileni, Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Mihăileni, Harghita, reședința comunei cu același nume
 Mihăileni (Șimonești), Harghita
 Mihăileni, Hunedoara
 Mihăileni, Sibiu, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Mihăileni - localitate centru de comună din raionul Briceni
 Mihăileni - localitate centru de comună din raionul Rîșcani

Altele 
 Barajul Mihăileni, amenajare hidroenergetică de pe valea Crișului Alb

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăileanu (nume de familie)
 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileanca (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova